Cathedra kan avse:

 Cathedra (djur) – ett släkte i familjen lyktstritar
 Cathedra (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter
 Cathedra – en stol i kyrkan avsedd för biskopen, se biskopsstol

Se även
 Kateder – lärarens plats i klassrummet